Ponta Delgada pode ser:

 Ponta Delgada - maior cidade da Região Autónoma dos Açores
 Ponta Delgada - freguesia no concelho de Santa Cruz das Flores, Região Autónoma dos Açores
 Ponta Delgada - freguesia no concelho de São Vicente, Região Autónoma da Madeira

Desambiguação